R6 puede referirse a:
 R6, un misil soviético de 1946.
 R6, en las frases R (riesgos al trabajar con sustancias peligrosas) quiere decir Peligro de explosión, en contacto o sin contacto con el aire.
 Código IATA de la Air Srpska.